17. Mistrzostwa Azji Juniorów w Lekkoatletyce – międzynarodowe zawody lekkoatletyczne dla sportowców do lat 20, które odbyły się  między 3 i 6 czerwca 2016 w Ho Chi Minh w Wietnamie.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2016 w lekkoatletyce
2016
Lekkoatletyka w Wietnamie
2016 w Azji
Sport w Ho Chi Minh
Wietnam w XXI wieku